il Tempietto longobardo di Cividale del Friuli
 l'Oratorio di Santa Maria in Valle di Schio